Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (exhibition)